IIHF Challenge Cup of Asia 2017 (ženy) byl sedmým ročníkem tohoto turnaje a na rozdíl od předchozích dvou ročníků nenesl označení divize 1 a to i přesto, že v něm i nadále nestartovala družstva účastnící se mistrovství světa. Turnaj se konal od 7. do 15. března 2017 v hale The Rink Ice Arena v Bangkoku v Thajsku. Turnaje se zúčastnilo sedm družstev, která hrála jednokolově každé s každým. Vítězství si připsali hráčky Nového Zélandu do 18 let před hráčkami Thajska a Singapuru.

Výsledky

Reference 

IIHF Challenge Cup of Asia
Lední hokej v roce 2017
Lední hokej v Thajsku
Sportovní události v Thajsku
Sport v Bangkoku
Ženský lední hokej
Sport v Thajsku v roce 2017
Sport v Asii v roce 2017